Бесе може да се односи на:

 Бесе (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Бесе (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Бесе (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Бесе (Лоара), насељено место у Француској, у департману Лоара
 Бесе (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бесе"

ru:Бесс (Besse)